Apium verticillatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Théodore Caruel. Apium verticillatum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Sellerier
verticillatum